Carpanzo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cistus × laxus;
 el nombre común de la planta Halimium lasianthum.